John Berg (acteur) (1949-2007), Amerikaans acteur
 John Berg (artdirector) (1932-2015, Amerikaans artdirector
 John Berg (priester) (1970), Amerikaans priester